Time Out of Mind (1947), een film uit 1947 onder regie van Robert Siodmak
Time Out of Mind (2014), een film uit 2014 onder regie van Oren Moverman
Time Out of Mind (Bob Dylan), een muziekalbum uit 1997 van Bob Dylan
Time Out of Mind (Free System Projekt), een muziekalbum uit 2009 van Free System Projekt